Oryzias är ett släkte av fiskar. Oryzias ingår i familjen Adrianichthyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Oryzias sakaizumii är en ny beskriven art i släktet.

Källor

Externa länkar 

Näbbgäddartade fiskar
Oryzias